Rock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Francis Charles Rock
 Howard Francis Leonard Rock